Jakub Langhammer (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européennes depuis la saison 2005-2006. Il évolue avec les ETC Crimmitschau dans l'2. Bundesliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || HC Kladno U18 || Extraliga U18 ||45 ||13 ||20 ||33 ||42 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|2000-2001 || HC Kladno U18 || Extraliga U18 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| HC Sparta Prague U18 || Extraliga U18 ||23 ||12 ||18 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || HC Sparta Prague U20 || Extraliga U20 ||18 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Équipe République tchèque U17 || International-Jr ||25 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || HC Sparta Prague U20 || Extraliga U18 ||45 ||12 ||10 ||22 ||18 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque U18 || Championnat du monde junior U18 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque U18 || International-Jr ||30 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Chiefs de Spokane || LHOu ||65 ||12 ||17 ||29 ||49 ||11 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2003-2004 || Chiefs de Spokane || LHOu ||70 ||14 ||15 ||29 ||37 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2003-2004 || Équipe République tchèque U20 || International-Jr ||3 ||1 ||0 ||1 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || HC Sparta Prague U20 || République tchèque U20 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Slezan Opava || 1. liga ||21 ||9 ||3 ||12 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||40
|-
|2004-2005 || NED Hockey Nymburk || 2. liga ||20 ||7 ||8 ||15 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Sparta Prague || Extraliga ||20 ||2 ||0 ||2 ||6 ||17 ||2 ||0 ||2 ||12
|-
|2005-2006 || BK Mladá Boleslav || 1. liga ||26 ||5 ||2 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || HC Sparta Prague || Extraliga ||49 ||8 ||6 ||14 ||50 ||16 ||3 ||2 ||5 ||16 
|-
|2007-2008 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||14 ||9 ||23 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Équipe République tchèque || International ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||11 ||10 ||21 ||67 ||11 ||6 ||0 ||6 ||4
|-
|2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga ||48 ||13 ||10 ||23 ||42 ||7 ||1 ||0 ||1 ||10 
|-
|2009-2010 || Équipe République tchèque || International ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || HC České Budějovice || Extraliga ||40 ||6 ||15 ||21 ||37 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || HC Tábor || 1. liga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| IHC Písek || 1. liga ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || HC České Budějovice || Extraliga ||51 ||12 ||8 ||20 ||22 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || HC České Budějovice || Extraliga ||35 ||10 ||11 ||21 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| rowspan="2"|2013-2014 || HK Hradec Králové || Extraliga ||33 ||4 ||2 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| HC Sparta Prague || Extraliga ||10 ||4 ||1 ||5 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan="3"|2014-2015 || ETC Crimmitschau || 2. Bundesliga || 29 || 7||5 ||12 || 16||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|| Dresdner Eislöwen || 2. Bundesliga || 5 || 1|| 1|| 2||0 ||7 || 0||2 ||2 ||0 
|-
|| EV Regensburg || Oberliga || 2 || 2||0 ||2 ||2 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || ESC Halle 04 || Oberliga || 41 || 17 || 38 || 55 || 20 || 9 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
| 2016-2017|| Manchester Phoenix || EPIHL|| 16 || 4||5 || 9 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2016-2017 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga Slovaquie|| 6 || 1||1 || 2 || 4 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4  
|-
| 2017-2018 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga Slovaquie || 52 || 9||8 || 17 || 22 ||8 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
| 2018-2019 || HK Martin ||  1.liga || 44 || 18|| 20 || 38 || 10 ||16 ||2 ||4 ||6 ||4   
|-
| 2019-2020 || HK Martin || 1.liga || 23 || 8|| 8 || 16 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1984
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC České Budějovice
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kladno
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du ESC Halle 04
Joueur du MHC Martin